Ги́нтовт — фамилия.

Известные носители 
 Гинтовт, Александр Людвигович (1811—1860) — генерал-майор, начальник штаба отдельного Сибирского корпуса.
 Гинтовт, Витольд Михайлович (1922—1987) — советский танкист-ас, механик-водитель танка Т-34 в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 Беляев-Гинтовт, Алексей Юрьевич (род. 1965, Москва) — русский художник.
 Гинтовт-Дзевалтовский, Владислав(л)-Люциан Францевич — студент Санкт-Петербургского университета. За участие в студенческих беспорядках был арестован и 12 октября 1861 г. доставлен в Петропавловскую крепость, из которой 17 октября был переведён в Кронштадт; освобожден 6 декабря 1861 г.
 Гинтовт-Дзевалтовский, Владимир Францевич — русский революционер, вероятно, брат Владислава.
 Дзевалтовский-Гинтовт, Александр Казимир (1821—1889) — российский католический епископ, восьмой архиепископ Могилёвский.